Reading Keys, franchigia di pallacanestro statunitense, attiva nella EPBL con questa denominazione dal 1946 al 1949: si veda la voce Reading Merchants
 Reading Keys, franchigia di pallacanestro statunitense, attiva nella EPBL nel 1957-58